Pärlemor kan avse:

Naturvetenskap 
 Pärlemor – det inre glänsande lagret i ett musselskal.
 Pärlemormoln – pärlemorskimrande moln som bildas i stratosfären i polartrakterna på en höjd av 15–25 000 meter över havet.
 Pärlemorsnäckor – snäckfamiljen Trochidae inom ordningen Archaeogastropoda.
 Pärlemorfjärva – den blommande växten Mertensia virginica.
 Pärlemorfjärilar – underfamiljen Heliconiinae inom praktfjärilarna.
 Pärlemorbröstad svala – fågelarten Hirundo dimidiata.
 Pärlemorkägelnäbb – fågelarten Conirostrum margaritae.
 Pärlemorfisk – trivialnamn för fiskarterna Argyropelecus affinis och Argyropelecus olfersi.

Kultur 
 Pärlemor (film) – svensk dramafilm från 1961.
 Pärlemor (roman) – en roman skriven av Gösta Gustaf-Janson och utgiven 1960
 Pärlemor – Mother of Pearl – svensk dokumentärfilm från 2019 om Marianne Mörck.